La Nebulosa de la Pajarita puede referirse a dos nebulosas diferentes:

 NGC 40, nebulosa planetaria en la constelación de Cefeo.
 Nebulosa Boomerang, protonebulosa planetaria en la constelación de Centaurus.